Plutomurus — род коллембол из подсемейства Tomocerinae семейства Tomoceridae, включающий более 20 видов, многие из которых троглобионтные.

Распространение 
Европа, Азия, Северная Америка.

Описание 
Мелкие насекомые (длиной в несколько мм), обитающие в почве, а также в пещерах.
Глаза редуцированные или отсутствуют (формула: от 6+6 до 0+0). Половой диморфизм отсутствует. Более 20 видов. В Европе около 10 видов, на Кавказе — 5 видов.
  — Абхазия (пещеры)
  — Европа (пещеры)
  — Россия, Сахалин (в почве)
  — Грузия (пещеры)
  — Япония (в почве)
 
  
 Syn.: Tritomurus oregonensis Denis, 1928 
 
 
  — Япония (в почве)
  — США (пещеры и почвы)
  — Южная Корея (пещеры)
 
  — Россия, Северный Кавказ (пещеры)
  — Грузия (пещеры)
  — Абхазия (пещеры)
  — Россия (пещеры)
  — Европа (пещеры)
  — Южная Корея (пещеры)
  — США (пещеры)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Томоцериды
Роды коллембол